Beneš ist der Familienname folgender Personen:

 Edvard Beneš (1884–1948), Präsident der Tschechoslowakei
 Emilie Anna Beneš, Geburtsname von Emilie Beneš Brzezinski (1932–2022), schweizerisch-amerikanische Bildhauerin 

 Jara Beneš (1897–1949), tschechischer Komponist
 Jaroslav Beneš (1892–1963), tschechischer Philosoph

 Juraj Beneš (1940–2004), slowakischer Komponist
 Karel Josef Beneš (1896–1969), tschechischer Erzähler
 Ladislav Beneš (* 1943), tschechoslowakischer Handballspieler
 Marijan Beneš (1951–2018), jugoslawischer Boxer
 Pavel Beneš, tschechischer Flugzeugkonstrukteur
 Petr Beneš (* 1974), tschechischer Beachvolleyballspieler
 Svatopluk Beneš (1918–2007), tschechischer Schauspieler
 Václav Beneš Třebízský (1849–1884), tschechischer Schriftsteller
 Vincenc Beneš (1883–1979), tschechischer Maler und Grafiker der Moderne
 Vojta Beneš (1878–1950), tschechischer Politiker
 Vojtěch Beneš (1892–1943), Direktor der Brünner Wasserwerke, Opfer des NS-Regimes
 Zdeněk Beneš (* 1952), tschechischer Geschichtsprofessor

— Vorname:

 Beneš Krabice z Veitmile, siehe Benesch von Weitmühl († 1375), böhmischer Hofchronist und Domherr

Benes ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Benes (* 1972), brasilianischer Comiczeichner
 Volker Benes (* 1947), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:

 Benesch
 Beneš-Dekrete
 Beneš-Mráz Be-60
 Benes Peak, ein Berg in der Antarktis